Иванцо́в (Иванцо́ва) — русская фамилия; имеет женскую форму.

Иванцов 
 Иванцов, Анатолий Иванович (род. 1922) — советский дипломат.
 Иванцов, Андрей Борисович (род. 1966) — российский политик, певец, бизнесмен.
 Иванцов, Василий Никитович (1919—1990) — Герой Советского Союза.
 Иванцов, Виктор Михайлович (род. 1933) — советский инженер, Герой Социалистического Труда.
 Иванцов, Владимир Анатольевич (род. 1971) — российский хоккеист.
 Иванцов, Вячеслав Алексеевич (род. 1940) — советский и российский партийный и государственный деятель.
 Иванцов, Герасим Степанович (род. 1948) — советский и российский поэт, редактор.
 Иванцов, Дмитрий Николаевич (1886—1973) — экономист.
 Иванцов, Иван Евсеевич (1904—1941) — советский украинский историк, археолог.
 Иванцов, Илья Владимирович (род. 2003) — российский хоккеист.
 
 
 Иванцов, Олег Максимович (1918 — ?) — российский инженер-строитель, лауреат Ленинской премии.
 
 Иванцов, Сергей Николаевич (в монашестве Софроний; 1880—1948) — епископ РПЦ, епископ Красноярский, викарий Новосибирской епархии.

Составная фамилия 
 Иванцов-Платонов, Александр Михайлович (1836—1894) — протоиерей РПЦ, богослов, церковный историк, проповедник, писатель.



См. также 
 Иванцово